

Постави () — місто, Вітебська область, Поставський район
 Постави () — залізнична станція Вітебського відділення Білоруської залізниці

Див. також 
 Постава
 Постав
 Постава (річка)